

Patronyme
 Laurent Baudru, (1888-1962), fut un médecin et homme politique français.
 Marc Baudru, (1899-1978), fut un homme politique français.
 Léon Baudru, (1916-2007), fut directeur régional honoraire des douanes et avisés en Belgique. Entre autres discriminations honorifiques, il fut nommé Commandeur de l'ordre de Léopold. Il fut également prisonnier de guerre.

Homonymie
Homonymie de patronyme